Nargis peut faire référence à :
 Nargis, une commune du Loiret dans la région Centre-Val de Loire en France.
 Nargis, une actrice indienne (1929-1981).
 Nargis, un cyclone tropical qui a frappé la Birmanie en avril et .
 Nargis, un film d'animation soviétique de Vladimir Polkovnikov, sorti en 1965.